Allsvenskan i handboll för damer 2020/2021 var den tolfte upplagan av Sveriges näst högsta rikstäckande division i handboll för damer säsongen 2021/2022. Den innehöll 12 lag som spelade mot varandra två gånger (en gång hemma och en gång borta).

Säsongen inleddes lördagen den 2 oktober 2021 och avslutas söndagen den 20 mars 2022. Hallby IF vann serien och spelar i Svensk HandbollsElit hösten 2022. Tvåan i serien Aranäs fick kvala mot  Heids BK som vann kvalet med 3-1 i matcher.

Tabell Damallsvenskan säsongen 2021-2022

Referenser 

Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022
Handbollssäsongen 2021/2022
2021/2022